Mob Figaz — хип-хоп группа из Области Залива Сан-Франциско, сформированная C-Bo в 1997 году. В состав группы входят Rydah J. Klyde и The Jacka из Питтсбурга; Fed-X из Ричмонда; и AP.9 из Окленда, Калифорния.

Их альбом C-Bo’s Mob Figaz получил некоторый успех, достигнув 63-го места в чарте Billboard Top R&B Albums. 2 февраля 2015 года участник Mob Figaz The Jacka был убит неизвестным стрелком в Окленде.

Дискография

Студийные альбомы 
 1999: C-Bo's Mob Figaz

Компиляции 
 2003: Mob Figaz
 2005: The Best of The Mob Figaz Vol. 1
 2007: AP.9 Presents: The Life and Times Of the Mob Figaz
 2008: The Best of The Mob Figaz Vol. 2

Совместные альбомы 
 2002: Camp Mob Figaz: The Street Soundtrack (совместно с разными исполнителями)
 2005: 17708 (MOB) (с участием AP.9 & Fed-X)
 2005: 3 da Hard Way (с участием Husalah, The Jacka & Marvaless)
 2006: Mob Trial (с участием AP.9, The Jacka & Husalah)
 2006: Shower Posse (с участием Husalah & The Jacka)
 2007: Money Over Bitches (с участием Rydah J. Klyde & Fed-X)
 2007: Mob Trial 2 (с участием Fed-X, The Jacka & Rydah J. Klyde)
 2008: Mob Trial 3: The Verdict (с участием The Jacka, AP.9 & Fed-X) 91 место в чарте Top R&B Albums в США

Гостевое участие

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Хип-хоп-группы США
Гангста-рэп
Музыкальные коллективы из Калифорнии